Toril désigne:
 Toril, les compartiments attenant aux arènes où les taureaux sont enfermés.
 Toril, un thriller français, sorti en 2016.
Toril (Le), hebdomadaire tauromachique publié à Toulouse de 1922 à 1956.

Toponymes 

 Abeir-Toril
 Toril, une commune espagnole de la Province de Cáceres.
 Toril y Masegoso, une commune espagnole de la Province de Teruel.